Партиципа́ция, или партисипа́ция ( — участие,  — причастность) — термин, обозначающий культуру участия или со-участия людей, используется в различных сферах, в том числе в media studies и в cultural studies. Партиципация тесно связана с понятием «просьмеризм», подразумевающим культуру включения потребителя в процесс производства конечного продукта. Ключевыми особенностями просьюмера являются самостоятельность и активная позиция по отношению к жизни. Отдельно выделяется термин «Партиципативная культура», который имеет отношение к экономической сфере.

Употребление термина в разных областях

Антропология 
Впервые «партиципация» как термин было употреблено в начале — середине ХХ века французским антропологом, философом и этнологом Люсьеном Леви-Брюлем в книге «Сверхъестественное в первобытном мышлении». Исследуя мышление первобытных людей, Л. Леви-Брюль выводит закон партиципации, тесно связанный с коллективными представлениями и являющимся первым и основным законом первобытного мышления. Он подразумевает факт допущения первобытным человеком существования одного и того же предмета в разных местах одновременно, а также существование различных сущностей, способных вселяться в людей.

Экономика и организации 
В экономической среде чаще употребляется словосочетание «партиципативная культура». Она понимается как культура, в рамках которой люди выступают не только в качестве потребителя, но и как спонсоры и производители. Партиципация в данном контексте связана с корпоративной культурой и стилем управления.

Media studies 
Партиципация укоренилась и приобрела известность в медиаисследованиях в первую очередь благодаря Генри Дженкенсу.
Генри Дженкенс — американский философ и культуролог в начале XXI века в 2000-ых годах выпустил серию книг и статей, посвященных исследованиям в цифровой среде — в том числе, культуре партиципации и тем, кто ее практикует. Основной целью его научных работ было развитие теории СМИ и изменение представления аудитории. Аудитория переходит из пассивных потребителей в активных участников. В первую очередь, Дженкенс говорит о том, что с развитием и распространением цифрового мира, каждый пользователь становится автором за счет осуществляемых практик — комментирования, создания текстовых постов, создания графического, визуального, интерактивного и иного другого контента. В соавторстве с американским социологом  и японским антропологом  в 2015 году была выпущена книга, посвященная тематике партиципационной культуры и описанию примеров из повседневного мира. Беря во внимание текущую сильную вовлеченность аудитории в процесс производства и поддержания контента, Дженкенс обратил внимание на появившиеся возможности. Например, сообщества получили возможность внутри какой-либо тематической среды создавать фанатский контент. Оксана Мороз так приводит в пример сообщество поттероманов. Подобный прецедент был и с фан-сообществом сериала «Сверхъестественное». Один из второстепенных и проходных персонажей Кастиэль перешел в разряд основных героев, благодаря положительным оценкам аудитории.
Вторая ключевая идея, которую Дженкинс обозначил в своих работах, была идея сплоченности участников вокруг интересующего их предмета. Подобные объединения основывались на обсуждении и коммуникативных практиках членов группы, впоследствии чего создавалось сообщество.

Отличительные черты культуры партиципации (со-участия) в цифровом пространстве:
 Высокая степень включения в сообщество и сильная мотивация участников создавать новый контент и делиться им.
 Наличие неформального наставничества.
 Отсутствие серьезных барьеров для самовыражения участников и активности.

Вместе с этим Г. Дженкенс выделил ключевые формы участия: членство , выражение , совместное решение проблем , тираж .

Развитием теории партиципации занимались дана бойд, Кэти Клинтон, Маргарет Вигель, Мидзуко Ито. В российском научном сообществе исследованиями культуры партиципации занимаются культуролог Оксана Мороз.

Партиципация в современном мире 
Культура партиципации — явление включенное как в оффлайн, так и в онлайн пространства. И в современном мире с широким распространением цифровой среды и развитием технологий культура соучастия представляет интерес для сфер, объединяющих оба пространства.

Так, феномен партиципации нашел отражение не только в исследованиях научной среды, но и интегрировался в повседневность. В начале XXI века возникло понятие «Партиципаторный музей», в частности Нина Саймон в 2010 году издала книгу «Партиципаторный музей», в котором, учитывая культуру партиципации, были рассмотрены и предложены несколько вариантов того, как музеи могут пригласить посетителей к со-участию. Вместе с тем автор предпринимает попытку переосмыслить понятие публичных культурных учреждений.

Идея интерактивного музея нашла отклик среди аудитории — стали популярны пространства на подобие музея Современного искусства «Гараж» и возникла концепция «Музей 2.0.»

Партиципация в современном искусстве 
Попытки рассматривать партиципацию как эстетический и художественный феномен (в контексте неклассической эстетики) предпринимаются как искусствоведами, так и медиаисследователями в США и странах Западной Европы. В качестве партиципаторных арт-практик (эстетика взаимоотношений, партиципаторное искусство, диалогическое искусство, социально-ангажированное искусство, пограничное искусство, паблик-арт и пр.) исследуются различные формы творческого взаимодействия, основанные на организации физической активности партиципантов (зрителей, пользователей, посетителей выставок) и эстетизирующие эту активность.

Партиципаторные арт-практики представляют собой творческие эксперименты с выстраиванием межличностных и социальных отношений между соучастниками, поиск индивидуальных и коллективных способов взаимодействия как с текстами произведений, так и внутри сообществ партиципантов для того, чтобы провоцировать ситуации непредвиденной или сознательной активности.

Исследованиями художественной партиципации занимаются Н. Буррио, К. Бишоп, Г. Кестер, Н. Томпсон, Ш. Джексон, С. Лэйси, Ф. Хайнрих и др..

Литература 
 Willis, Paul. Foot Soldiers of Modernity: The Dialectics of Cultural Consumption and the 21st-Century School // Harvard Educational Review. — 2003. — Т. 73, № 3. — С. 392.
 Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. М., 1937; М., 1999; М., 2010, М., 2012 и 2014;
 Деникин А. А. К определению термина «партиципация» в контексте современных художественных практик  // Наука телевидения, № 14.1, 2018. С. 58-78.
 Оксана Мороз. Мультипликация этики современной журналистики и возможности конструирования социального пространства. Topos (18150047). 2017, Issue 1/2, стр. 187-200
 Оксана Мороз. Современные медиа как свидетель: Российский опыт (само)описания сообщества. ШАГИ РАНХиГС. — 2016.- С. 139—153.
 Осминкин Роман. Коллективные перформансы: от партиципации к производству социальной жизни. Манускрип. — 2016. — С. 121—126.
 Henry Jenkins (P.I.) with Ravi Purushotma, Alice J. Robison, Margaret Weigel and Katie Clinton. Confronting the challenges of participatory culture: Media education for the 21st century. — 2007.

Примечания 

Социология
Кооперативное учение
Экономические термины